Knickerbockers  – tipo di pantaloni
 The Knickerbockers  – gruppo musicale
 Knickerbockers  – squadra di pallacanestro